Maria Louisa van Bourbon-Parma (1870-1899), prinses van Parma en tsarina (koningin) van Bulgarije
Maria Louisa van Parma, koningin van Spanje als echtgenote van koning Karel IV van Spanje